Jules  fait référence à :

Prénom

Saints 
 Jules  (v. 280-352),  pape ;
 Jules d'Orta, prêtre de Novare, évangélisateur des environs du lac Majeur ;
 Jules, martyr à Gildava en Thrace, fêté le  ;
 Jules, martyr avec d'autres compagnons sous Dioclétien, fêté le  ou le .

Patronyme 

 Pascal Jules (1961-1987), cycliste français ;
 Justin Jules (1986-), son fils, cycliste professionnel français ;
 Nicolas Jules (1973-) chanteur, auteur-compositeur-interprète français.

Titre 

 Jules (1994), téléfilm de Christian Palligiano ;
 Jules (1999-), série de bande dessinée ;
 Jules (2015), roman de Didier van Cauwelaert.

Autres 
 Jules, mascotte de l'équipe de France de football en 1994 ;
 Jules (1987-), chaîne de magasins de prêt-à-porter masculin.

Argot 
 Le jules (ou julot), désigne le petit ami ou le maquereau, parfois même la sardine ;
 Un jules désigne un pot de chambre.

Références